A  Finalíssima (O troféu foi nomeado no final com o nome Artemio Franchi, Presidente da UEFA 1972-1983, quando morreu num acidente de carro), é um torneio oficial de futebol  disputado pelas seleções campeãs da Europa (Eurocopa) e América (Copa América). Equivalente a Copa Intercontinental de Clubes, era também conhecida como Copa Intercontinental de Seleções, sendo ambas organizadas pela CONMEBOL e UEFA, a de clubes até 1980, quando virou Copa Toyota (organizada pela Associação de Futebol do Japão). Só foi disputada três edições do torneio, em 1985, 1993 e 2022. Esse torneio pode ser considerado um precursor da Copa Rei Fahd (organizada pela Arábia Saudita), disputada pela primeira vez em 1992, que foi rebatizada e reconhecida pela FIFA como Copa das Confederações, após a entidade máxima do futebol assumir a sua organização na terceira edição em 1997. Portanto, a Copa Artemio Franchi é considerada precursora da extinta Copa das Confederações.

Em 2022 foi aprovado o retorno da partida para confederações depois de 29 anos.

Edições

Títulos

Por seleção

Por confederação

Edição de 1985

Edição de 1993

Ver também 
 AFC/OFC Cup Challenge
 Campeonato Pan-Americano de Futebol
 Copa das Nações Afro-Asiáticas
 Copa dos Campeões CONMEBOL–UEFA Feminina

Copa dos Campeões CONMEBOL–UEFA